Bloc de l'Est, bloc soviètic o bloc comunista, conjunt de països de l'òrbita soviètica
 Casa Bloc, edifici d'habitatges construït entre 1932 i 1936 al districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona 
 Bloc del motor o bloc de cilindres, peça que allotja els cilindres d'un motor de combustió 
 Bloc comercial, àrea de comerç formada per dos o més acords de comerç, de tarifes i d'impostos 
 Bloc o llibreta, llibre de mida petita que s'usa per a prendre notes
 Bloc (arquitectura), tros gros de pedra sense treballar gaire 
 Bloc negre, tàctica de manifestació on els seus participants porten roba negra i màscares per a per a realitzar actes de vandalisme impunement
 Bloc de la taula periòdica, agrupació d'elements químics en funció del nombre d'electrons de l'orbital lliure
 Geologia:
 Bloc (roca), fragment de roca més gran de 25 cm que està solt 
 Bloc erràtic, fragment de roca que difereix pel tipus mineralògic del terra natiu de la zona a la qual es recolza 
 Informàtica:
 Bloc (emmagatzematge de dades), grup de dades que s'emmagatzema i es transfereix com una unitat
 Bloc web o blog, diari interactiu personal a Internet; tipus de lloc web
 Efecte bloc o efecte de bloc està directament relacionat amb la codificació d'imatges 
 Bloc de control de procés, estructura de dades on s'agrupa tota la informació que necessita conèixer un sistema operatiu sobre un procés informàtic 
 Bloc d'un sol ús, tipus d'algorisme de xifratge 
 Política:
 Bloc polític o coalició, confluència de diferents partits polítics en unes determinades eleccions 
 Bloc Assembleista, grup polític de suport a l'Assemblea de Parlamentaris de Catalunya format a les Illes Balears el 1917 
 Bloc Andalús d'Esquerres, agrupació política sorgida dels esforços que des del final de la dictadura franquista i la restauració borbònica 
 Bloc Català, partit polític de la Catalunya Nord creat el 2001 
 Bloc Català Treballista, partit polític creat el 1936 
 Bloc Català de Treballadors, organització comunista de Catalunya sorgida el 1978 
 Bloc Catòlic-Foralista, agrupació electoral dels partits de dreta en Navarra i País Basc a les eleccions constituents del 1931
 Bloc Croat, partit polític de dretes de Croàcia fundat el 2002 
 Bloc Democràtic, aliança política formada per l'oposició anticomunista de cara a les eleccions al Parlament d'Ucraïna de 1990
 Bloc de Dretes, coalició electoral fundada en Navarra (Espanya) durant la Segona República Espanyola 
 Bloc Electoral Moldàvia Democràtica, aliança electoral que es presentà a les eleccions legislatives moldaves de 2005 
 Bloc Electoral Pàtria - Rodina, aliança electoral de partits comunistes a la República de Moldàvia 
 Bloc d'Esquerra, partit socialista sorgit el 1999 a Portugal 
 Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional, coalició política creada l'any 1979 
 Bloc Federal d'Esquerres, partit polític fundat el 1934 
 Bloc identitari – Moviment Social Europeu, partit polític francès d'extrema dreta fundat l'any 2003
 Bloc-Iniciativa-Verds, coalició electoral formada pels partits Bloc Nacionalista Valencià, Iniciativa del Poble Valencià i Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià 
 Bloc Iúlia Timoixenko, coalició política d'Ucraïna liderada per Iúlia Timoixenko 
 Bloc Jove, branca juvenil del Bloc Nacionalista Valencià 
 Bloc Litvín, aliança política d'Ucraïna d'ideologia agrarista i centrista 
 Bloc per Mallorca, coalició formada pel Partit Socialista de Mallorca, Esquerra Unida de les Illes Balears, Els Verds i Esquerra Republicana de Catalunya que es presentà a les eleccions al Parlament de les Illes Balears, a les Eleccions al Consell Insular de Mallorca i a les municipals de 2007
 Bloc de les Minories Nacionals, partit polític de la Segona República de Polònia 
 Bloc Nacional, coalició de la Segona república espanyola 
 Bloc Nacional (Itàlia), coalició electoral de centre constituïda per a les eleccions legislatives italianes de 1948
 Bloc Nacional-Popular Gallec, candidatura electoral gallega de caràcter sobiranista com a alternativa a l'autonomisme, creada per a les eleccions generals espanyoles de 1977 
 Bloc Nacional Ucraïnès de Kostenko i Plyusx
 Bloc Nacionalista Gallec, partit polític gallec
 Bloc Nacionalista Valencià, partit polític valencià
 Bloc no Partidista de Col·laboració amb el Govern, organització política polonesa fundada el 1928 per Walery Sławek 
 Bloc la Nostra Ucraïna-Autodefensa Popular, aliança electoral activa a Ucraïna, associada amb el president Víktor Iúsxenko 
 Bloc Obrer i Camperol, organització política d'ideologia comunista fundada el 1930 a Barcelona 
 Bloc d'Oposició Popular Natalia Vitrenko, coalició política ucraïnesa que es presentà a les eleccions al parlament d'Ucraïna de 2006 
 Bloc Québécois, partit independentista que es presenta a les eleccions federals canadenques a la província del Quebec
 Bloc Republicà Autonomista (BRA), partit polític català republicanista fundat el 1915 
 Bloc Socialista Burkinès, partit polític sankarista de Burkina Faso 
 Bloc de Suport a les Reformes, partit polític polonès fundat a les eleccions parlamentàries poloneses de 1993 
 Organitzacions:
 Col·lectiu d'Unitat dels Treballadors - Bloc Andalús d'Esquerres, partit polític integrant d'Esquerra Unida que pertany a l'esquerra nacionalista d'Andalusia 
 Bloc de Progrés Jaume I de l'Alcúdia, associació cultural valenciana que treballa per la recuperació de la llengua i de la identitat del País Valencià en l'àmbit local
 Bloc d'Estudiants Agermanats, organització d'estudiants valenciana d'esquerres i valencianista creada a la Universitat de València el 1984 
 Bloc d'Estudiants Independentistes, associació d'estudiants fundada el 1988 a la Universitat Autònoma de Barcelona 
 Bloc Party grup d'indie rock / post-punk, procedent d'Essex, Anglaterra (Regne Unit)